Escarabajo puede referirse a:
 Se llama escarabajos a los insectos del orden Coleoptera;
También puede referirse a:
 escarabajo, apodo de los ciclistas colombianos;
 escarabajo, personaje de Marvel Comics; o
 escarabajo, nombre coloquial del modelo de automóvil Volkswagen Tipo 1.

Etimología: viene de la síntesis de las palabras es-cara-abajo. Se cree que empezó a ser utilizado por la fisiología de dichos animales que se caracterizan por tener la cara bajo su tórax.